Тадж:

 Тадж (перс. «корона») — название островерхой шапки персидского или турецкого дервиша, равно как и других особых головных уборов суфия.

Фамилия
 Тадж, Алан (р.1971), австралийский политик, член Палаты представителей.
 Тадж ад-Дин Ил-Арслан — правитель Хорезма в XII в.
 Тадж эд-Дин аль-Хасани — сирийский политик, и. о. главы государства в 1928-31, президент в 1941-43.
 Тадж, Мехди (род. 1960) — иранский футбольный функционер, общественный деятель и журналист.
 Тадж ол-Молук — королева Ирана, жена Резы Пехлеви.

 другое
 «Тадж» — прежнее название иранского футбольного клуба «Эстегляль» из Тегерана.

Часть слова
 Тадж-Махал
 Дворец Тадж-Бек

См. также 
 Таджи
 Таджа